Bellevuepark bzw. Bellevue Park heißen folgende geographische Objekte:
 Bellevue Park (Salem), Stadtteil von Salem, Virginia
 Bellevue Park (Green Bay), Stadion in Green Bay
 Bellevuepark (Berlin),  Park in Berlin-Köpenick
 Bellevuepark (Malmö), Park in Malmö
 Bellevuepark (Stockholm), Park in Stockholm
 Bellevuepark (Linz), Park in Linz

Siehe auch: 
 Bellevue – ein Überblick